

Patronyme

 Clarence Weatherspoon (1970-), joueur de basket-ball américain ;
 Nick Weatherspoon (1950-2008), joueur de basket-ball américain ;
 Quinndary Weatherspoon (1996-), joueur de basket-ball américain ;
 Sean Weatherspoon (1987-), joueur américain de football américain ;
 Teresa Weatherspoon (1965-), joueuse de basket-ball américaine devenue entraîneuse ;
 William Weatherspoon (1936-2005), compositeur américain.

Voir aussi 
 Witherspoon

Patronyme américain